Il doppio del torneo di tennis ATP Tulsa 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Russell Simpson e Van Winitsky che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e Ricardo Ycaza 4–6, 7–6, 6–2.

Teste di serie 

 Gene Mayer /  Sashi Menon (quarti di finale)
 John Feaver /  John James (primo turno)

Assente
 Pat Du Pré /  Nick Saviano (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tulsa 1978